Pýcha a předsudek (anglicky Pride and Prejudice) je román anglické spisovatelky Jane Austenové podle něhož byly natočeny:
 Pride and Prejudice (film) – americký film režiséra Roberta Z. Leonarda z roku 1940
 Pride and Prejudice (seriál) – britský seriál BBC z roku 1980 
 Pýcha a předsudek (seriál, 1995) – britský seriál režiséra Simona Langtona z roku 1995
 Pýcha a předsudek (film, 2003) – americký film režiséra Andrewa Blacka z roku 2003
 Pýcha a předsudek (film, 2005) – britsko-francouzský film režiséra Joea Wrighta z roku 2005